

Patronyme
 Boban Božović, (1963- ), est un ancien footballeur yougoslave puis bosnien.
 Darko Božović, (1978- ), est un footballeur monténégrin.
 Ivana Božović, (1991- ), est une handballeuse monténégrine.
 Miodrag Božović, (1968- ), est un footballeur monténégrin.
 Mladen Božović, (1984- ), est un footballeur monténégrin.
 Nevena Božović, (1994- ), est une chanteuse serbe.
 Vladimir Božović, (1981- ), est un footballeur monténégrin.

Homonymie
Homonymie de patronyme